Hutin je naseljeno mjesto u Republici Hrvatskoj u Zagrebačkoj županiji.

Zemljopis 

Administrativno je u sastavu općine Krašić. Naselje se proteže na površini od 2,11 km².

Stanovništvo 

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine u Hutinu živi 129 stanovnika i to u 53 kućanstva. Gustoća naseljenosti iznosi 61,14 st./km².

Izvori

Naselja u Zagrebačkoj županiji